Le classement mondial de snooker 2016-2017 est celui des joueurs professionnels de snooker qualifiés pour la saison 2016-2017 (5 mai 2016 au  mai 2017).

Règlement 
Les classements fonctionnent comme une liste roulante sur deux ans. Les points acquis pour chaque tournoi d'il y a deux ans sont retranchés et ceux acquis lors du même tournoi de la saison en cours sont ajoutés. La table suivante présente les diverses révisions du classement qui ont été utilisées pour déterminer les sélections des divers tournois.

Notes et références

Notes

Références 

2016-2017
Classements 2016-2017
Classements 2016-2017